Pyramid Mountain ist der Name folgender Berge:

in Antarktika:
 Pyramid Mountain (Viktorialand) im Viktorialand
 Pyramid Mountain (Churchill Mountains) in den Churchill Mountains

in Kanada:
 Pyramid Mountain (Alberta) im Jasper National Park, Alberta
 Pyramid Mountain (Wells Gray-Clearwater) im Wells Gray-Clearwater Volcanic Field, British Columbia
 Pyramid Mountain (Lillooet Ranges) im Fraser Canyon, British Columbia
 Pyramid Mountain (Cassiar Country) im Cassiar Country, British Columbia
 Pyramid Mountain (Cathedral Park) im Provincial Park, Similkameen-Region, British Columbia
 Pyramid Mountain (Garibaldi Park) im Garibaldi Provincial Park, British Columbia
 Pyramid Mountain (Purcell Mountains) in der Kootenay-Region, British Columbia
 Pyramid Mountain (Babine Mountains) im Bulkley Valley, British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Pyramid Mountain (Chelan County, Washington) 
 Pyramid Mountain (Clallam County, Washington) im Olympic-Nationalpark

Pyramid Mountain oder Pyramid Mountains steht für:
 Pyramid Mountain Natural Historic Park, Montville, New Jersey, Vereinigte Staaten
 Pyramid Mountains, Bergkette in New Mexico, Vereinigte Staaten